Ženská čtyřhra Courmayeur Ladies Open 2021 probíhala ve druhé  polovině října 2021. Do deblové soutěže courmayeurského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník ženského turnaje na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal nenasazený čínský pár Wang Sin-jü a Čeng Saj-saj, který ve finále zdolal japonsko-čínské turnajové trojky Eri Hozumiovou s Čang Šuaj. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Wang na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a pro Čengovou to bylo páté takové turnajové vítězství. V předchozí části sezóny již ovládly ohijský Columbus Challenger v sérii WTA 125K.

Nasazení párů 

  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Čang Šuaj (finále)
  Elixane Lechemiová /  Sabrina Santamariová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Courmayeur Ladies Open
WTA Tour 2021
Tenis v Itálii v roce 2021